Corberana (olivera), varietat d'olivera 
 Corberana, gentilici dels habitants de Corbera de la Ribera
 Na Corberana, illot del litoral mallorquí